Туктар — название населённых пунктов:

Россия 
 Туктар — деревня в Альметьевском районе Татарстана.
 Туктар — деревня в Сабинском районе Татарстана.